

Persone 
 Albano Pietro Moncada di Paternò (1701-1765) – religioso italiano
 Antonio d'Aragona Moncada de Luna, principe di Paternò (1587-1631) – nobile e diplomatico italiano 
 Cesare Moncada Pignatelli, principe di Paternò (1541-1571) – nobile e politico italiano 
 Corrado Moncada Bajada, principe di Paternò (1820-1895) – nobile e politico italiano
 Ferdinando Moncada Aragona (1644-1713) – nobile, politico e militare italiano
 Francesco Moncada de Luna, principe di Paternò (1510-1566) – nobile, politico e militare italiano del XVI secolo
 Francesco Moncada de Luna, principe di Paternò (1569-1592) – nobile, politico e militare italiano 
 Francesco Paolo Moncada, conte dei principi di Paternò (1863-1940) – nobile e politico italiano
 Francesco Rodrigo Moncada Ventimiglia, principe di Paternò (1696-1763) – nobile italiano
 Giovanni Luigi Moncada di Paternò (1928-2011) – fotografo italiano di moda
 Giovanni Luigi Moncada Ventimiglia Ruffo, principe di Paternò (1745-1827) – nobile e politico italiano
 Ignazio Moncada Aragona La Cerda di Paternò (1619-1689) – nobile e politico italiano 
 Ignazio Moncada di Paternò (1932-2012) – artista e ceramista italiano
 Luigi Guglielmo Moncada d'Aragona La Cerda, Principe di Paternò (1614-1672) – nobile, politico, militare cardinale italiano
 Pietro I Moncada di Paternò (1789-1861) – nobile e politico italiano
 Pietro Moncada Starrabba, principe di Paternò (1862-1920) – nobile e imprenditore italiano
 Ugo Gastone Corrado Maria Enrico Moncada, principe di Paternò (1890-1974) – nobile e politico italiano
 Valentina Moncada di Paternò (1959) – storica dell'arte e gallerista italiana

Storia di famiglia 
 Moncada di Paternò – famiglia nobile italiana, principale ramo dei Moncada di Sicilia